– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Hokusho University.

Przebieg kariery 
W reprezentacji zadebiutował 5 marca 2005 podczas zawodów FIS Race w Sapporo. W marcu 2007 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 15. lokatę w Zaō. 13 stycznia 2008 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 21. pozycję w Sapporo. W lutym 2008 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem – zajął 29. miejsce indywidualnie oraz 5. w rywalizacji drużynowej. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2010 zajął 51. miejsce indywidualnie oraz 6. drużynowo. W styczniu 2011 wystartował na zimowej uniwersjadzie w Erzurum – indywidualnie zajął 8. lokatę na skoczni dużej, 9. na skoczni dużej oraz zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. Dwa lata później w tej samej imprezie zajął 16. i 21. lokatę indywidualnie oraz 4. drużynowo. Na zimowej Uniwersjadzie 2015 zawody indywidualne ukończył na 27. miejscu. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w styczniu 2016, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Od tamtej pory startuje tylko w zawodach krajowych odbywających się w Sapporo.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Hosody na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Hosody na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Sapporo